|-
| 82501 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82502 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82503 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82504 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82505 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82506 - || || 16 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82507 - || || 16 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82508 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82509 - || || 17 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82510 - || || 17 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82511 - || || 17 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82512 - || || 17 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82513 - || || 17 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82514 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82515 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82516 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82517 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82518 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82519 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82520 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82521 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82522 - || || 21 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82523 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82524 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82525 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82526 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82527 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82528 - || || 19 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82529 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82530 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82531 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82532 - || || 19 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82533 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82534 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82535 - || || 24 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82536 - || || 24 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82537 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82538 - || || 24 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82539 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82540 - || || 22 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82541 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82542 - || || 26 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82543 - || || 27 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82544 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82545 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82546 - || || 16 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82547 - || || 18 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82548 - || || 18 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82549 - || || 19 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82550 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82551 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82552 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82553 - || || 20 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82554 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82555 - || || 17 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82556 - || || 24 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82557 - || || 24 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82558 - || || 22 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82559 - || || 28 de juliol, 2001 || Ondřejov || Ondřejov Observatory
|-
| 82560 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82561 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82562 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82563 - || || 26 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82564 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82565 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82566 - || || 29 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82567 - || || 26 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82568 - || || 26 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82569 - || || 31 de juliol, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 82570 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82571 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82572 - || || 27 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82573 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82574 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82575 - || || 20 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 82576 - || || 21 de juliol, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 82577 - || || 28 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82578 - || || 28 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82579 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82580 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82581 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82582 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82583 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82584 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82585 - || || 30 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82586 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82587 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82588 - || || 21 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82589 - || || 22 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82590 - || || 22 de juliol, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 82591 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82592 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82593 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82594 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82595 - || || 23 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82596 - || || 25 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82597 - || || 25 de juliol, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 82598 - || || 29 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82599 - || || 31 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 82600 - || || 25 de juliol, 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
2